13-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2004 році. Титул чемпіона Росії вдруге здобув футбольний клуб Локомотив.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на soccerway.com

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2004 у Росії
Росія